Kesselkaul ist der Familienname folgender Personen:

 Adda Kesselkaul (1895–1969), deutsche Künstlerin
 Eduard Kesselkaul (1826–1889), deutscher Unternehmer und Politiker 
 Ludwig Kesselkaul (1820–1891), deutscher Unternehmer
 Otto Kesselkaul (1863–1933), preußischer Landrat
 Robert Kesselkaul (1831–1914), deutscher Unternehmer 

Kesselkaul steht für:
 Tuchfabrik Kesselkaul, deutsche Tuchfabrik